Іво Карлович (, 28 лютого 1979) — хорватський тенісист. 

Іво найвищий гравець серед тенісистів-професіоналів в історії. Його зріст 2 м 8 см. Завдяки зросту він має сильну подачу з унікальною траєкторією, що дозволяє йому грати, притримуючись тактики подача — вихід на сітку. Карловичу належить рекорд найсильнішої подачі — 251 км/год, встановлений у грі на кубок Девіса проти Німеччини. Йому належить і рекорд найшвидшої другої подачі — 232 км/год.

Карловичу належав також рекорд найбільшої кількості подач на виліт впродовж однієї гри, встановлений 18 вересня 2009 року в матчі проти Радека Штепанека — 78. Однак, цей рекорд був побитий під час марафонського матчу на Вімблдоні 2010 між Джоном Ізнером і Ніколя Маю, в якому Ілснер подав на виліт 113 разів, а Маю — 103.

Посилання 

Досьє на сайті ATP

Примітки 

Хорватські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004